Barão de Itabaiana é um título nobiliárquico brasileiro criado em favor de Manuel Rodrigues Gameiro Pessoa.

 Titulares
 Manuel Rodrigues Gameiro Pessoa – primeiro visconde com grandeza de Itabaiana;
 Pedro Leopoldo de Araújo Nabuco.

 
Baronatos do Brasil